Jméno a příjmení Luis Milla má více nositelů:
 Luis Milla Aspas (* 1966) – španělský fotbalista a trenér
 Luis Milla Manzanares (* 1994) – španělský fotbalista